Херсо́нська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Херсонська вулиця — вулиця в Астрахані.
 Херсонська вулиця — вулиця в Калінінграді.
 Херсонська вулиця — вулиця в Москві.
 Херсонська вулиця — вулиця в Нижньому Новгороді.
 Херсонська вулиця — вулиця в Новоросійську.
 Херсонська вулиця — вулиця в Новосибірську.
 Херсонська вулиця — вулиця в місті Самарі.
 Херсонська вулиця — вулиця в Санкт-Петербурзі.

Херсонська вулиця — вулиця в Броварах
 Херсонська вулиця — вулиця в Дніпрі
 Херсонська вулиця — вулиця в Києві
 Херсонська вулиця — вулиця в Нікополі
 Херсонська вулиця — вулиця в Харкові

 Херсонська вулиця — колишня назва Центрального проспекту в місті Миколаєві

Вулиці